Alpheus steht für:

 lateinische Bezeichnung für Alfios, Hauptfluss der Peloponnes
 Alpheus (Gattung), eine Gattung der Knallkrebse
 Alpheus (West Virginia), Ort im McDowell County

Siehe auch:
 Alfeus
 Alphäus
 Alpheios